Cholmogorje (russisch ) ist der Name folgender Siedlungen im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Russland):
 Cholmogorje (Poretschje), in der Landgemeinde Poretschje (bis 1946 Kipitten, Kreis Friedland, 1927–1945 Kreis Bartenstein, Ostpreußen)
 Cholmogorje (Wischnjowoje), in der Landgemeinde Wischnjowoje (bis 1946 Peißnick, sowie Gneisenau, Mühling, Partsch und Wisdehlen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)

Siehe auch:
 Cholmohirja, ehemaliges Dorf auf der Krim (Ukraine, russisch Cholmogorje)